Shin Hwa-Yong (em coreano: 신화용, 13-4-1983) é um futebolista sul-coreano que atua como goleiro.

Desde 2004 atua no Pohang Steelers na  K-League.

Títulos
K-League
Vencedor: 2007 e 2013
Vice-campeão: 2004 

KFA Cup
Vencedor: 2008
Vice-campeão: 2007 

K-League Cup - Vencedor: 2009
AFC Champions League - Vencedor: 2009

Referências
http://www.goal.com/br/people/korea-republic-of/36921/shin-hwa-yong
http://www.ogol.com.br/player/hwa_yong_shin/2009/profile/138/default/115754

Nascidos em 1983
Naturais de Pohang
Goleiros da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings